Drietand (voorwerp), een driepuntige speer of vork
 Drietand (vlinder), een nachtvlinder
 Driehoornmestkever, een mestkever
Drietand (tijdschrift), ledenblad van het Algemeen Boerensyndicaat

Zie ook 
 Trident (doorverwijspagina)